Presidencia de la Plaza kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Presidencia de la Plaza, kommun, Chaco, 
 Presidencia de la Plaza (kommunhuvudort i Argentina), Chaco, 

Robotskapade Argentinaförgreningar